Máté est un prénom hongrois masculin.

Étymologie

Équivalents 
 Anglais : Matthew
 Espagnol : Mateo
 Français : Matthieu

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin